

Місто:
 Костянтинівка — Донецька область, Краматорський район (місто обласного підпорядкування)

Залізниця:
 Костянтинівка — залізнична станція Донецької залізниці.
 Костянтинівка — зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці у Кіровоградській області.
 Костянтинівка — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці у Черкаській області.

Селища міського типу:
 Костянтинівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Костянтинівка — Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська селищна громада

Села:
 Костянтинівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Костянтинівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Костянтинівка — Вінницька область, Вінницький район
 Костянтинівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Костянтинівка — Донецька область, Покровський район
 Костянтинівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Костянтинівка — Житомирська область, Житомирський район
 Костянтинівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Костянтинівка — Запорізька область, Пологівський район
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська громада
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Приютівська селищна громада
 Костянтинівка — Луганська область, Старобільський район
 Костянтинівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Костянтинівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Костянтинівська сільська громада
 Костянтинівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Первомайська селищна громада
 Костянтинівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Костянтинівка — Рівненська область, Сарненський район
 Костянтинівка — Сумська область, Сумський район
 Костянтинівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Костянтинівка — Харківська область, Богодухівський район, Золочівська селищна громада
 Костянтинівка — Харківська область, Красноградський район
 Костянтинівка — Херсонська область, Каховський район, Великолепетиська селищна громада
 Костянтинівка — Херсонська область, Каховський район, Костянтинівська сільська громада
 Костянтинівка — Черкаська область, Черкаський район
 Костянтинівка — Чернігівська область, Корюківський район

 Костянтинівка — колишнє село Мартинівської сільської ради Новоархангельського району Кіровоградської області (зняте з обліку 31 травня 2007 року)
 Костянтинівка — колишнє село у Запорізькій області
Селища:
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада
 Костянтинівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Костянтинівка — Черкаська область, Уманський район

Села:
 Костянтинівка () — Єдинецький район
 Костянтинівка () — Каушенський район
 Костянтинівка (; ) — Придністров'я, Кам'янський район
 Костянтинівка (; ) — Придністров'я, Слободзейський район

Див. також 
 Костянтинів
 Константиновка
 Константинополь